Comunas da França
Bordes (Pirenéus Atlânticos) — na Nova Aquitânia
Bordes (Altos Pirenéus) — na Occitânia
Bordes-de-Rivière — no Alto Garona, Occitânia
Bordes-Uchentein — em Ariège, Occitânia
Saint-Simon-de-Bordes — em Charente-Maritime, Nova Aquitânia
Arricau-Bordes — na qual uma das localidades se chama Bordes; nos Pirenéus Atlânticos, Nova Aquitânia
Vier-Bordes — na qual uma das localidades se chama Bordes; nos Altos Pirenéus, Occitânia

Outros usos
Es Bòrdes — município do Vale de Aran, Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos